2 miejscowości w Polsce: 
 Szramowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Zbiczno 
 Szramowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. kwidzyńskim, w gminie Prabuty